Kosančić je lahko:
 Kosančić, Bojnik (Srbija)
 Kosančić, Vrbas (Srbija)